Dries Wuytens (1991), een Belgische voetballer
 Jan Wuytens (1985), een Belgische voetballer
 Stijn Wuytens (1989), een Belgische voetballer